Абуль-Хусейн Хилал ибн аль-Мухассин ибн Абу Исхак Ибрахим ибн Хилал ибн Захрун ас-Саби аль-Харрани ; (—) — персидский учёный,  и придворный, писал на арабском. Он родился в сабийской семье чиновников, принял ислам в 1012 году. Начал свою работу в правление буидского эмира  и затем стал главой архива и секретарём вазира Фахруль-Мулька.

Сочинения 
Хилал ас-Саби был автором нескольких книг не все из которых сохранились. В основном это описание придворной и бюрократической жизни буидского двора.
 Русум дар ал-хилафа ( — Установления и обычаи двора халифов) — одна из наиболее известных книг, в которой описаны церемонии и этикет аббасидского двора в Багдаде. Книга задумывалась как руководство по этикету, она также содержит важные описания, исторические анекдоты, исторические сведения.
 Китаб ал-вузара ( — Книга вазиров) — Сохранилось только начало книги, дела визиря халифа Аль-Муктадира.
 Тарикх Хилал ас-Саби( — Книга вазиров) — сохранился только 8 том из 40-томной истории. В сохранившемся томе описывается 389—393 год хиджры, правления аль-Кадира (991—1031 н. э.)

Примечания

Литература 
 

Арабские писатели
Хронисты